Alano I di Bretagna, re di Bretagna
 Alano I d'Avaugour